Discias är ett släkte av kräftdjur. Discias ingår i familjen Disciadidae. 

Discias är enda släktet i familjen Disciadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Discias